Joseph Beecken (ur. 11 kwietnia 1904, zm. 5 lutego 1948) – belgijski bokser.

Kariera sportowa 
Beecken brał udział na Igrzyskach Olimpijskich w 1924 roku, gdzie uczestniczył w zawodach wagi średniej. Zdobył wówczas brązowy medal.

Przypisy 

Belgijscy bokserzy
Belgijscy medaliści olimpijscy
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 1924
Urodzeni w 1904
Zmarli w 1948